Иоганн Фальк: Фальк, Иоганн Даниэль (1768—1826) — немецкий писатель и общественный деятель, сатирик.
 Фальк, Иоганн Петер (1732—1774) — шведский путешественник и исследователь, ботаник; работал в России.